Наве́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Тулузи, 45 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 479 осіб у працездатному віці (15-64 років) 359 були активні, 120 — неактивні (показник активності 74,9%, у 1999 році було 75,5%). З 359 активних працювало 337 осіб (186 чоловіків та 151 жінка), безробітних було 22 (9 чоловіків та 13 жінок). Серед 120 неактивних 55 осіб було учнями чи студентами, 39 — пенсіонерами, 26 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 272 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 737,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Наве 
 Наве на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Наве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн